Gefasspflanzen Deutschlands/Q
Gefasspflanzen Deutschlands/Q